Arruda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Manuel Arruda Câmara
 Manoel Arruda da Cámara